Great Chesterford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Little Chesterford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex